Longdon kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Longdon, Staffordshire, ort i England, 
 Longdon, Worcestershire, ort i England,